Album (din latină de la albus: alb, pagină goală) este un termen care se referă la lucruri adunate într-o carte sau înregistrare, după anumite criterii. În Evul Mediu prin acest termen se înțelegea o carte cu coli albe, ca de exemplu Cartea oaspeților.

Tipuri de albume 
Album filatelic - album de mărci poștale
Album cu fotografii
Cartea de oaspeți
Album de cântece
Album muzical
Album numismatic (Album de monede)
Album de poezii
Album de cărți poștale

Legături externe 
Album DEX